И́горь Игна́тьев: Игнатьев, Игорь Александрович (1911—1968) — советский учёный, конструктор корабельных радиолокационных систем и систем радиоуправления.
 Игнатьев, Игорь Всеволодович (1950—2019) — советский и российский режиссёр театров кукол, лауреат премии «Золотой софит» (1995, 1998, 2001) и Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2002), заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1994).